Yeager ist in den meisten Fällen die amerikanisierte Variante des deutschen Familiennamens Jäger. Den Namen Yeager tragen:

 Bunny Yeager (1930–2014), US-amerikanische Fotografin und Model
 Chuck Yeager (1923–2020), US-amerikanischer Pilot
 Jeana Yeager (* 1952), US-amerikanische Pilotin
 Laura Yeager, US-amerikanische Generalin
 Richard Yeager (1917–1979), US-amerikanischer Badmintonspieler
 William Yeager (* 1940), US-amerikanischer Ingenieur
 Zoe Yeager (1917–2015), US-amerikanische Badmintonspielerin, siehe Zoe Smith (Badminton)

Nach Chuck Yeager benannt ist unter anderem:
 Chuck Yeager’s Air Combat, ein Flugsimulator für den PC

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Yeager (Illinois)
 Yeager (Kentucky)
 Yeager (Oklahoma)